Котёл — металлический сосуд для приготовления пищи методом варки на открытом огне. Используется до настоящего времени в туристических походах. Как технический термин слово «котёл» применяется для обозначения закрытого сосуда, предназначенного для нагревания воды или превращения её в пар. Для приготовления крупной цельной рыбы применяются специальные рыбные котлы продолговатой формы.

История 
Древнейшие из обнаруженных археологами котлов относятся к позднему Бронзовому веку. Часто встречаются очень большие котлы ёмкостью 60-70 литров. Гуннские котлы являлись характерной чертой кочевого быта раннего Средневековья.

Котлы в играх, культуре и религии 
 Котлы часто встречаются в ирландской кельтской мифологии. Котёл Дагды, от которого него никто не уходил голодным, был одним из четырёх мифических предметов Племён Богини Дану.
 В валийской традиции одно из мифических сокровищ — котёл Дирнвча-Гиганта. Котёл готовил только для храбрецов: если к нему подходил трус, он не закипал. Pair Dadeni («Котёл возрождения» способен оживлять мёртвых).
 У виккан, много позаимствовавших из кельствой мифологии, котёл зачастую ассоциируется с богиней плодородия Керидвен.
 В серии книг о Гарри Поттере котёл используют для приготовления зелий.
 В некоторых карточных азартных играх — сосуд, куда кладутся деньги (ставки в банк).
 «С пивной котёл» (простореч.) — очень больших размеров (чаще о голове).
 Существует старинная детская игра «котёл».

См. также 
 Казан

Примечания

Литература 

 

Археологические артефакты по типу
Посуда
Туристическая посуда
Магические предметы
Викка